Manninger Jenő (1918–2008) orvos, sebész, egyetemi tanár
Manninger Jenő (1955) politikus, országgyűlési képviselő